Tingri (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Shigatse in de Tibetaanse Autonome Regio
Tingri (plaats), een plaats in het arrondissement Tingri in Tibet